El nombre de Juan José Rubio puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan José Rubio (nacido en 1956). Exfutbolista español.
 Juan José Rubio de Urquía (nacido en 1949). Diplomático español.